Ян Цетнер ( 1680) — львівський староста
 Ян Цетнер — староста жидачівський, кам'янський (), генерал королівської армії, кухмістр великий коронний

 Ян Цетнер ( 1722) — волинський каштелян за Каспером Несецьким; за іншими, новішими, даними, волинським каштеляном був син львівського старости Яна Юзеф.

Примітки 

Ян